Jméno Orcus může mít více významů:

 Orcus (mytologie) – římský bůh podsvětí
 Orcus (planetka) – transneptunické těleso pojmenované po římském bohu podsvětí